Bobcat eller bobcats kan syfta på:

 Bobcat – ett märke av lastmaskiner
 Mercury Bobcat – en version av bilen Ford Pinto
 Bismarck Bobcats – ett amerikanskt juniorishockeylag
 Bofors Bobcats – ett tidigare namn på ett svenskt ishockeylag, se BIK Karlskoga
 Charlotte Bobcats – tidigare namn på ett amerikanskt basketlag
 Quinnipiac Bobcats –  en idrottsförening tillhörande Quinnipiac University
 Sundsvall Bobcats – tidigare smeknamn på IF Sundsvall Hockey

Personer
 Bobcat Goldthwait (1962–), amerikansk skådespelare

Se även
 Bobcat Creek – flera
 Bobcat Lake – flera